Ricardo-Urteil steht für:
 Ricardo-Urteil (Rechtsgeschäftslehre) von 2001
 Ricardo-Urteil (Störerhaftung) von 2004.